Субстрат (від  — основа, букв. підстилка) в загальномовному та філософському сенсі — загальна матеріальна основа різноманітних явищ; сукупність відносно простих якісно елементарних утворень.

В конкретних науках

У фізиці і хімії
Речовина або предмет. Поняття субстрату близьке до поняття субстанція. 

У теорії адгезії – тверда речовина, з якою контактує адгезив. Наприклад, при брикетуванні вугілля зі зв’язуючими субстратом є вугілля, а адгезивом – зв'язуюче (бітум, брикетин тощо).

В біології 
 Субстрат (біологія)

В мовознавстві 
 Субстрат (мовознавство) — це залишкові сліди мови місцевого населення у мові прийшлого населення, яка витіснила мову-попередницю.

Наприклад: іранський субстрат та норманський суперстрат є в українській мові, угоро-фінський субстрат є в російські мові.

 Субстрат (2 зн.) — це мова, яка існувала на певній території, а після свого зникнення не вплинула на мову прийшлого населення.
 Субстрат (3 зн.) — це мова, яка зникнувши, мала значний вплив на мову-попередницю

В геології 
 Верхня частина земної мантії.

Примітки

Джерела 
 , с. 643.
 Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. Энциклопедия, 1986. — с.660-661.
 Б. Кизима. Субстрат //